Ktimene ist in der griechischen Mythologie:

 Ktimene (Tochter des Laertes), jüngste Tochter des Laertes und Schwester des Odysseus
 Ktimene (Tochter des Phegeus), von Hesiod Mutter des Stesichoros
 Ktimene (Ort), Ort in Thessalien